Das Dameneinzel (Rollstuhl) der Australian Open 2018 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerin war Yui Kamiji.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Dameneinzel
2018